Cinzano est une ville italienne de la province de Turin.
 Cinzano est une marque de vermouth.
 Pierantonio Cinzano est un astronome italien.